Formigueiro

Medicina
Formigueiro, termo popular para parestesia

Entretenimento
O Formigueiro - talk show brasileiro

Localidades

Formigueiro (Rio Grande do Sul)

Ver também
Formicarius

Desambiguação